Национальное единство:
 словосочетание определяющее общность, цельность, монолитность, неразделимость той или иной нации.

Названия 
 «Национальное единство» — политическая партия Азербайджана.
 «Национальное единение» () — норвежская фашистская партия 1933—1945 годов.

См. также 
 Национальное единение